Een verkeersweg:
 N662 (België)
 N662 (Frankrijk)
 N662 (Nederland), zie Provinciale weg 662

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing